Каленик:

 Каленик, Антон (род. 1943) — румынский гребец-байдарочник.
 Каленик, Дмитрий Митрофанович (1910—1941) — рядовой, Герой Советского Союза, награждён орденом Ленина.
 Каленик — село в Болгарии. Находится в Видинской области, входит в общину Видин.